Кліше (поліграфія) — друкарська форма.
 Кліше (вираження) — вираз, ідея, або елемент художнього твору, який був перевантажений на межі втрати свого первинного сенсу.
 Кліше — у мистецтві встановлена ​​традиційно застигла форма.